

Patronyme
 Elena Fanchini (1985-2023), skieuse alpine italienne ;
 Nadia Fanchini (1986-), skieuse alpine italienne, sœur d'Elena ;
 Sabrina Fanchini (1988-), skieuse alpine italienne.

Homonymie de patronyme